Kermes (geslacht), geslacht van schildluizen
 Kermes (kleurstof), kleurstof